puede referirse a:

 La Clase Isokaze de destructores de la Armada Imperial Japonesa.
 El Isokaze, primer destructor de la citada Clase Isokaze (1917).
 El Isokaze, destructor Clase Kagerō de la Armada Imperial Japonesa (1940).